«Firework» — третій сингл третього студійного альбому американської поп-співачки Кеті Перрі — «Teenage Dream». В США сингл вийшов 26 жовтня 2010. Пісня написана Кеті Перрі, Mikkel S. Eriksen, Tor Erik Hermansen, Сенді Ві та Ester Dean; спродюсована продюсерською командою StarGate та Сенді Ві. Музичне відео зрежисоване Dave Meyers; прем'єра музичного відео відбулась у жовтні 2010.

Музичне відео 
28 жовтня 2010 відбулася прем'єра відеокліпу. Відеокліп зрежисовано Дейвом Маєрсом (Dave Meyers).

Список композицій 
Цифрове завантаження
 "Firework" – 3:47
 "Firework" (музичне відео) – 3:55

Німецький CD-сингл
 "Firework" – 3:48
 "Firework" (інструментал) – 3:51

Чарти 
Тижневі чарти

Продажі

Історія релізів

Примітки

Посилання 
 
 

Пісні за алфавітом
Сингли 2010
Пісні 2010
Пісні Кеті Перрі
Сингли Capitol Records
Пісні, написані Кеті Перрі
Сингли, які очолювали Billboard Hot 100
Сингли, які очолювали Canadian Hot 100
Англомовні пісні
Денс-поп-пісні